Radwański:
 Andrzej Radwański (1711-1762) – polski malarz
 Andrzej Bożydar Radwański (1944-) – inżynier geofizyk, działacz związkowy, samorządowiec, działacz turystyczny
 Czesław Radwański (ur. 1957) – polski hokeista, trener i działacz
 Feliks Radwański (ur. 1756, zm. 1826) – polski architekt, konserwator zabytków, profesor, senator
 Feliks Radwański (ur. 1789, zm. 1861) – polski architekt, senator
 Janusz Radwański (ur. 1984) – polski poeta
 Krzysztof Radwański (ur. 1978) – polski piłkarz
 Maciej Radwański (ur. 1978) – polski hokeista
 Michał Radwański (ur. 1980) – polski hokeista i działacz
 Stanisław Radwański (ur. 1941) – polski rzeźbiarz, malarz, rektor PWSSP w Gdańsku (ASP).
 Władysław Radwański (1932-2013) – polski hokeista, trener, nauczyciel
 Zbigniew Radwański (1924-2012) – polski prawnik, profesor, doktor nauk prawnych

Zobacz też 
 Radwańska